HGF est un sigle qui peut désigner :
 Hepatocyte growth factor (en français, facteur de croissance des hépatocytes), un facteur de croissance.

Voir aussi 
 , la formule chimique du fluorure de mercure(IV), un composé chimique